Михаи́л Серге́евич Марко́сов (; 29 июня 1985, Будённовск, РСФСР, СССР) — российский и армянский футболист, нападающий.

Карьера 
Родился в Будённовске, где и начал заниматься футболом. Первый тренер — Юрий Багратович Сафарян. В первой профессиональной команде «Жемчужина» (Будённовск) играл на позиции крайнего полузащитника. В 2006 году перешёл в «Кавказтрансгаз-2005», где начал играть на позиции форварда. В 2007 году дебютировал в первом дивизионе за СКА (Ростов-на-Дону). В 2008 году на правах аренды перешёл в «Динамо» (Ставрополь), где в 30 матчах забил 27 мячей и стал лучшим бомбардиром, нападающим и игроком второго дивизиона зоны «Юг». В 2009 вернулся в СКА, в том же году играл за «Ставрополь». В 2010 году перешёл в волгоградский «Ротор». Первую часть сезон 2011/2012 отыграл в ставропольском «Динамо», вторую — в ФК «Уфа», где помог команде занять второе место во втором дивизионе зоны «Урал-Поволжье», что позже позволило команде попасть в ФНЛ. В следующем сезоне стал лучшим бомбардиром ФК «Уфа». С июля 2013 года играл в ФК «Сибирь» (Новосибирск).

Так как имеет армянские корни (отец армянин, а мать — русская), в 2013 году неоднократно вызывался в национальную сборную Армении, но пока участия в официальных матчах не принимал.

25 апреля 2019 года стал игроком возрождённой «Кубани», в составе которой провёл 11 матчей и забил 7 голов в чемпионате Краснодарского края, был капитаном команды. В конце июня того же года покинул «Кубань», в которую затем вернулся в декабре 2020.

С сентября 2022 — игрок команды чемпионата Краснодарского края «Виста-КубГУ» (Геленджик).

Достижения 
 Лучший игрок второго дивизиона зоны «Юг»: 2008.
 Лучший нападающий второго дивизиона зоны «Юг»: 2008.
 Лучший бомбардир второго дивизиона зоны «Юг»: 2008.
 Серебряный призёр второго дивизиона зоны «Юг»: 2009.
 Серебряный призёр второго дивизиона зоны «Урал-Поволжье»: 2011/12 (выход в ФНЛ).
 Лучший бомбардир ФК «Уфа» в сезоне 2012/13.

Семья 
Женат. Супруга — Анастасия, сын — Давид.

Статистика

Примечания 

Футболисты России
Футболисты Армении
Игроки сборной Армении по футболу
Игроки ФК «Жемчужина» Будённовск
Игроки ФК «Кавказтрансгаз-2005»
Игроки ФК СКА Ростов-на-Дону
Игроки ФК «Динамо» Ставрополь
Игроки ФК «Ставрополь»
Игроки ФК «Ротор»
Игроки ФК «Уфа»
Игроки ФК «Сибирь»
Игроки ФК «Химки»
Игроки ФК «Солярис»
Игроки ФК «Динамо» Санкт-Петербург
Игроки ФК «Кубань» (2018)